Zoggel (Bernheze), een buurtschap in de gemeente Bernheze in de provincie Noord-Brabant
Zoggel (Uden), wijk in de plaats Uden